Lídice é o nome dado a várias cidades e lugares pelo mundo:

Lugares
 Lídice na República Tcheca;
 Lídice no Panamá;
 Lídice, distrito do município de Rio Claro, Rio de Janeiro, Brasil;
 Lídice, bairro do município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Pessoas
Lídice da Mata, economista e política brasileira.

Desambiguação